Lilla Bältbron kan syfta på: 

Lilla Bältbron (1935) – en bro mellan Jylland och Fyn över Lilla Bält med väg och dubbelspårig järnväg
Lilla Bältbron (1970) – en bro mellan Jylland och Fyn över Lilla Bält med motorväg